Tatiana Cobbett Stael Cosme (Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1960) é bailarina, compositora e cantora brasileira.

Com 5 Cd's gravados e concertos pelo Brasil, América Latina e Central, e alguns países da Europa, consolidou sua trajetória na música brasileira.

Carreira 
Formada pela Escola de Danças Clássicas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, trabalhou 12 anos no Ballet Stagium, percorrendo o Brasil, América Central e América Latina.

É autora/intérprete do musical Mulheres de Hollanda, com direção de Naum Alves de Sousa.

Ligações externas 
 
 
 

Bailarinos do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Nascidos em 1960
Cantoras do Brasil
Cantores do Rio de Janeiro (estado)